22-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу проходил в 2013-2014 годах с участием 10 клубов. Чемпионом во второй раз стал агдамский «Карабах».

Участники

Итоговая таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардир 
 Рейналдо (Карабах) — 22 мяча.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт чемпионата Азербайджана по футболу
 На сайте WildStat

Чемпионат Азербайджана по футболу
Азербайджан
Футбол
Футбол